Rem (objecte), peça llarga i prima de fusta o un altre material emprada per a remar
 Rem, individu del poble dels rems, poble de la Gàl·lia Belga que vivia a la vora del Sena
 Rem (esport), esport nàutic
 Rem (física), unitat de mesura de radiació ionitzant, dosi equivalent de radiació 
 Música: 
 Re m, notació musical europea per identificar la tonalitat de re menor
 REM, grup de música format el 1980 als Estats Units 
 REM, acrònim anglès de Rapid Eyes Movements, una de les fases del son, vegeu moviments oculars ràpids
 Rem, germà bessó de Ròmul, fundadors de la ciutat de Roma, vegeu Ròmul i Rem
 Rem (satèl·lit), satèl·lit de l'asteroide (87) Sylvia